Jardim da Praça da República pode referir-se a:

 Jardim da Praça da República, na cidade da Horta, Açores, Portugal.
 Jardim da Praça da República, na cidade do Porto, Portugal.